Coupe de Longueuil ou Coupe Longueuil est le nom :
d'une coupe de cheveux masculine.
d'une coiffure, voir Nuque longue.
d'une compétition liée avec la ville de Longueuil.